Elbrus steht für:

 Elbrus, höchster Berg des Kaukasus und Russlands
 Elbrus 2000, russischer Mikroprozessor

Siehe auch:
 Elbrusit
 Elburs (Begriffsklärung)